The Blinded —  шведская группа из Карлсхамн, играющая мелодичный дет-метал. Ранее были известны как Stigmata и Blinded Colony. На данный момент выпускаются самостоятельно (не имеют контрактов с лейблами) и записывают свой третий студийный альбом. Недавно выпустили новый EP, который содержит 6 новых треков.

История

Stigmata (2000-2002) 
Blinded Colony была основана в январе 2000 года, Юханом Бломстромом, Тобиасом Олссоном и Никласом Свенссоном. На тот момент, группа называлась Stigmata. В январе 2000 группа начала записывать первое демо, Painreceiver. В группе появились два новых участника: Кристоффер Нилссон (ударные) и Анника Хаптен (вокал). Позже, тем летом, к группе присоединился Стаффан Франзен (бас). 
Спустя шесть месяцев, Кристоффер Нилссон решил покинуть группу и Стаффан Франзен занял его место. Вскоре, после ухода Нилссона, группа нашла нового басиста - Роя Эрландссона. После изменений в группе, Анника Хаптен покинула этот музыкальный коллектив. Tribute to Chaos привлек внимание итальянского лейбла Scarlet Records. После заключения контракта с этим лейблом группа решила сменить название на Blinded Colony.

Дискография

Альбомы 
 Divine (2003)
 Bedtime Prayers (2007)

EP 
 Painreceiver (2000)
 Tribute to Chaos (2002)
 Promo 2005 (2005)
 EP (2010)

Ссылки 
 Blinded Colony - official website 
 Pivotal Rockordings - official website 
 Youtube Channel 
 Myspace Page 
 Blinded Colony: Bedtime Prayers  - review on Popmatters

Женский вокал в рок-музыке
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Секстеты